Személyek:

 Pietro Francavilla, szobrász (1548-1615)

Települések:

Olaszországban
 Francavilla Angitola - Calabria régióban
 Francavilla Marittima - Calabria régióban
 Francavilla Fontana - Puglia régióban
 Francavilla al Mare - Abruzzo régióban
 Francavilla di Sicilia - Szicília régióban
 Francavilla in Sinni - Basilicata régióban